Abraham Baratz (1895-1975), maître d'échecs franco-roumain ;
 Joseph Baratz (1890-1968), militant sioniste devenu homme politique israélien.